Tamiel ("doskonałość Boża") – w mitologii hebrajskiej anioł głębin. Znany również pod imionami Tamel, Temel i Tamuel. W etiopskiej Księdze Henocha uznawany jest za upadłego anioła.

Bibliografia 
 

Upadłe anioły
Apokryfy Starego Testamentu